Svend Johansen kan henvise til flere personer:

 Svend Johansen (maler) (1890-1970) – dansk maler
 Svend Johansen (forfatter) (1922-1998) – dansk forfatter
 Svend Johansen (skuespiller) (1930-2021) – dansk skuespiller
 Svend Johansen (instruktør) (født 1948) – dansk instruktør og filmproducent

Se også 
 Svend Johannsen (1903-1978) – politiker fra det danske mindretal i Sydslesvig
 Sven Johannesen (1923-1943) – dansk modstandsmand